Sainte Jeanne peut désigner :

Saintes chrétiennes 
Par ordre chronologique du décès :
 Jeanne la Myrophore (), femme de l'intendant du roi Hérode, guérie par Jésus ; fêtée localement le 27 juin.
 Jeanne d'Arc († 1431), vierge martyre, brûlée sur le bûcher pendant la guerre de Cent Ans, une des trois saintes patronnes de la France ; fêtée le 30 mai ou localement le 11 mai.
 Jeanne Scopelli (°1428 - †1491), carmélite italienne, fondatrice du premier couvent de carmélites en Italie, fêtée le 9 juillet.
 Jeanne de France (°1464 - †1505), ou Jeanne de Valois, reine de France et épouse du roi Louis XII qui la répudia, fonda à Bourges l'Ordre des Annonciades ; fêtée localement le 4 février.
 Jeanne de Lestonnac (°1556 - †1640), épouse, mère, éducatrice, veuve, contemplative, fonda à Bordeaux Compagnie de Marie Notre-Dame ; fêtée localement le 2 février.
 Jeanne de Chantal (°1572 - †1641), Jeanne-Françoise Frémyot, baronne de Rabutin de Chantal, fondatrice de l'Ordre de la Visitation ; fêtée depuis 2003 le 12 août et antérieurement le 21 août puis le 12 décembre.
 Jeanne Delanoue (°1666 - †1736) fonda le premier hospice de la ville de Saumur ; fêtée le 17 août.
 Jeanne-Antide Thouret (°1765 - †1826), religieuse française, fondatrice de l'ordre des « Sœurs de la Charité de Besançon » ; fêtée le 24 août.
 Jeanne-Élisabeth Bichier des Ages (°1773 - †1838) est une religieuse du Poitou, fondatrice de la congrégation des Filles de la Croix ; fêtée le 26 août
 Jeanne Jugan (°1792 - †1879), en religion sœur Marie de la Croix, fondatrice de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres

Bienheureuses catholiques 
Par ordre chronologique du décès :
 Jeanne de Bagno  († 1105), bienheureuse, religieuse bénédictine camaldule, originaire de la Toscane ; fêtée le 16 janvier.  
 Jeanne d'Aza († vers 1203), bienheureuse, en Vieille-Castille, mère de saint Dominique et du bienheureux Mannès de Guzmán ; fêtée le 8 août.
 Jeanne Véron († 1794), bienheureuse, martyre de la Révolution française ; fêtée le 20 mars.

Théâtre 
 Sainte Jeanne, une pièce de théâtre de George Bernard Shaw.

Cinéma 
 Sainte Jeanne, un film américain de 1957

Télévision 
 Sainte Jeanne, un téléfilm de Claude Loursais de 1956

Marine 
 la Sainte Jeanne est un cotre à corne, réplique d'un sloop de bornage d'Erquy.

Références